Het Nederlands kampioenschap trial wordt onder auspiciën van de KNMV georganiseerd en is de hoogste nationale competitie voor trialrijders in Nederland.

Kampioenen 

Trial
Trial
Motorsport in Nederland